Okręty US Navy o nazwie USS  "Sargo", pochodzącej od nazwy ryby żyjącej w wodach przybrzeżnych południowych stanów USA:
 Pierwszy "Sargo" (SS-188) był okrętem podwodnym – główną jednostką swojego typu. W służbie w latach 1939 - 1946.
 Drugi "Sargo" (SSN-583) był okrętem podwodnym typu Skate, który służył w latach 1958 - 1988.

Sargo